Piwowarczyk ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrzej Piwowarczyk (1919–1994), polnischer Autor 
 Darius J. Piwowarczyk (* 1958), polnischer Ethnologe und Hochschullehrer
 Marek Piwowarczyk (* 1976), polnischer Philosoph und Hochschullehrer